Zahlenpyramide steht für
Eltonsche Zahlenpyramide, ökologisches Modell
Zahlenmauer, didaktisches Modell in der Mathematik